Chinoy ist der Familienname folgender Personen:

 Mumtaj Chinoy (* 1922; verheiratete Mumtaj Lotwalla), indische Badmintonspielerin
 Sharmeen Obaid-Chinoy (* 1978), pakistanische Dokumentarfilmerin, Oscarpreisträgerin